Charles  (1466-1525), comte de Lalaing,
 Charles de Lalaing (1499-1558), seigneur hollandais du ,
 Charles II (1506-1558), comte de Lalaing,
 Charles de Lalaing (1560-1632), vicomte d'Audenarde,
 Charles de Lalaing ( † 1626), comte de Hoogstraeten,
 Charles Philippe Joseph de Lalaing (1703-1770), comte de Thildonck,
 Charles de Lalaing (1768-1816), comte de Thildonck,
 Charles Maximilien Jacques de Lalaing (1857-1919), comte de Lalaing

Homonymie dynastique